Нуево Рекуердо има више значења:

 Нуево Рекуердо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Рекуердо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Рекуердо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику